Mohammadreza Goodary (; né le 14 décembre 1988) connu professionnellement sous le nom de Reza Goodary (), est un artiste martial mixte iranien. Il est le premier Iranien à combattre dans six disciplines de Karaté, Muay Thai, Jiu-Jitsu Brésilien, Boxe à mains nues, Grappling et Arts Martiaux Mixtes et a enregistré 299 combats professionnels.

Liens externes

Références 

Naissance en 1988
Karatéka iranien
Boxeur iranien